

Aziende 
 Poplar Publishing – casa editrice giapponese

Geografia 
 Regno Unito
 Poplar – quartiere di Londra
 Stati Uniti d'America
 Poplar – città della Contea di Roosevelt, Montana
 Poplar – villaggio della Contea di Douglas, Wisconsin